

Cinema 
 La bella avventuriera (The Wicked Lady) – film del 1945 diretto da Leslie Arliss
 L'avventuriera perversa (The Wicked Lady) – film del 1983 diretto da Michael Winner

Musica 
 The Wicked Lady – album di Tony Banks del 1983, colonna sonora de L'avventuriera perversa